zespół Coffina-Lowry’ego
 Zespół Aagenaesa
 Common Language Specification
 cls – polecenie komputerowe
 Mercedes-Benz CLS